Моніка Селеш була чинною чемпіонкою, але того разу не брала участі.

Єлена Докич виграла титул, перемігши у фіналі Амелі Моресмо з рахунком 7–6(7–3), 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Draws 

Rome Masters 2001
Тур WTA 2001